Der Rajon Choroschiw (ukrainisch /; russisch /) war eine 1924 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Schytomyr im Nordwesten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 869 km² und eine Bevölkerung von etwa 35.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der Siedlung städtischen Typs Choroschiw.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1924 als Rajon Wolodarskyj gegründet und bekam 1927 analog der namensgebenden Stadt den Namenszusatz -Wolynskyj ergänzt. Am 30. Dezember 1962 wurde er komplett aufgelöst und sein Territorium dem Rajon Tschernjachiw angeschlossen, am 8. Dezember 1966 wurde er dann in seinen heutigen Grenzen neu errichtet. Seit 1991 gehört er zur heutigen Ukraine, bis zum 12. Mai 2016 trug er den Namen Rajon Wolodarsk-Wolynskyj (ukrainisch Володарсько-Волинський район), wurde dann aber im Rahmen der Dekommunisierung in der Ukraine analog der Rajonshauptstadt umbenannt.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Schytomyr sowie kleinere Teile bei Irschansk an den Rajon Korosten.

Geographie 
Der Rajon lag zentral in Mitte der Oblast Schytomyr. Er grenzte im Norden an den Rajon Korosten, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Malyn, im Osten und Südosten an den Rajon Tschernjachiw, im Südwesten an den Rajon Pulyny sowie im Nordwesten an den Rajon Jemyltschine.

Durch das ehemalige Rajonsgebeiet fließen die Irscha und dessen Nebenflüsse Irschyzja (Іршиця) und Poromiwka (Поромівка), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 190 und 240 Metern, ein Teil des Gebiets im Nordosten ist stark bewaldet und sumpfig.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in zwei Siedlungsgemeinden, eine Siedlungsratsgemeinde und 13 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Siedlungen städtischen Typs
 76 Dörfer
 1 Siedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 Informationen zur Geschichte des Rajons

Siehe auch

Einzelnachweise 

Choroschiw
Rajon Schytomyr
Aufgelöst 2020